Михаи́л Влади́мирович Калу́жский:
 Калужский, Михаил Владимирович (род. 1961) — советский пловец, российский тренер, заслуженный мастер спорта СССР.
 Калужский, Михаил Владимирович (род. 1967) — российский журналист, куратор и драматург, редактор.